Les tableaux suivants comparent l'information générale et technique pour un certain nombre de  logiciels de statistiques.

Information générale 
Information basique sur les logiciels : créateur, compagnie, licence, etc.

Système d'exploitation

Analyse de variance (ANOVA) 
Implémentation de l'analyse de la variance.

Régression 
Support pour divers méthodes de régression.

Analyse de séries temporelles 
Support pour diverses méthodes d'analyse de séries temporelles.

Voir aussi

Article connexe 
 Logiciel de statistiques
 Comparaisons des logiciels d'analyse numérique

Lien externe 
  StatPages

Notes 

statistiques